La selección de rugby 7 de Georgia  es el equipo nacional de la modalidad de rugby 7 para competir en la Copa del Mundo, en la Serie Mundial y en torneos europeos.

Plantel 

  Giorgi Mchedlishvili 
  Giorgi Sordia 
  Zurab Dzneladze
  Tornike Managadze 
  Ramaz Kharazishvili 
  Saba Shubitidze
  Ilia Spanderashvili 
  Davit Modzghvrishvili 
  Luka Iurini 
  Giorgi Gogoladze 
  Giorgi Pruidze
  Davit Meskhi

Participación en copas

Copa del Mundo 

 Edimburgo 1993: no clasificó
 Hong Kong 1997: no clasificó
 Mar del Plata 2001: 10º puesto
 Hong Kong 2005: 11º puesto
 Dubái 2009: 21º puesto
 Moscú 2013: 19º puesto
 San Francisco 2018: no clasificó

Serie Mundial 

 Serie Mundial 99-00: 10º puesto (12 pts) 
 Serie Mundial 00-01: 14º puesto (4 pts)
 Serie Mundial 01-02: 18º puesto (0 pts)
 Serie Mundial 02-03: 14º puesto (4 pts) 
 Serie Mundial 03-04: 17º puesto (0 pts) 
 2004-05 al 2007-08: no clasificó
 Serie Mundial 08-09: 17º puesto (0 pts) 
 2009-10 al 2021-22: no clasificó

Challenger Series 

 Challenger Series 2022: 2° puesto

Juegos Olímpicos 

 Río 2016: no clasificó
 Tokio 2020: no clasificó

Véase también 

 Selección de rugby de Georgia
 Selección juvenil de rugby de Georgia
 The Black Lion

Referencias 

Seleccion de rugby 7
Georgia
Rugby 7
Georgia